Kabinett Arcanjo da Costa steht für folgende Regierungen São Tomé und Príncipes:
 Kabinett Arcanjo da Costa I
 Kabinett Arcanjo da Costa II (2012)